Osoby o tym nazwisku:
 Cezary Sanecki – polski nauczyciel akademicki
 Marek Sanecki – polski lekarz